Список легіонерів ФК «Карпати» (Львів) — список іноземних футболістів львівських «Карпат», які грали в команді за часів незалежності України.

У статистиці зазначені зіграні матчі та забиті голи у чемпіонатах України. Жирним шрифтом виділено футболістів, які продовжують виступи за «Карпати».

Перелік футболістів-легіонерів 
Інформація станом на 20 вересня 2019 року

Національність 

Всього у складі львівських «Карпат» за часів незалежності України виступало 97 легіонерів.

Найбільша кількість легіонерів представляла європейські країни: 56 гравців.

Представників Південної Америки у стані «левів» — 27 гравців.

13 футболістів представляли африканський континент.

Азію у складі «Карпат» представляв лиш 1 гравець.

Див. також 
 Список легіонерів в українському вищому футбольному дивізіоні
 Список легіонерів «Динамо» (Київ)
 Список легіонерів «Шахтаря» (Донецьк)
 Список легіонерів «Зорі» (Луганськ)
 Список легіонерів «Арсенала» (Київ)

Примітки

Посилання 
 Всі легіонери Карпат
 Офіційний сайт

Карпати Львів
Карпати (Львів)